Ribadulla puede hacer referencia a:

Parroquias 
Ribadulla (Santiso), parroquia del concello de Santiso.
Ribadulla (San Mamede), parroquia del concello de Vedra.
Ribadulla (Santa Cruz), parroquia del concello de Vedra.

Lugares 
Ribadulla (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Dorra, concello de Antas de Ulla.
Ribadulla (La Estrada), lugar de la parroquia de Arnoi, concello de La Estrada.
Ribadulla (Padrón), lugar de la parroquia de Carcacía, concello de Padrón.